Натуральне число 631
 631 рік до нашої ери
 631 рік нашої ери